Domplatz ist der Name folgender Plätze:

 Domberg (Bamberg)  
 Domplatz (Bozen) in Bozen
 Domplatz (Brixen) in Brixen
 Domplatz (Eisenstadt)
 Domplatz (Erfurt)
 Domplatz (Feldkirch)
 Domplatz (Gurk)
 Domplatz (Güstrow)  
 Domplatz (Halle)  
 Domplatz (Hamburg)  
 Domplatz (Innsbruck)  
 Domplatz (Klagenfurt)
 Domplatz (Limburg an der Lahn) 
 Domplatz (Linz) 
 Domplatz (Maria Saal)
 Domplatz (Münster)  
 Domplatz (Passau)   
 Domplatz (Regensburg)
 Domplatz (Salzburg)  
 Domplatz (St. Pölten)
 Domplatz (Wiener Neustadt)

Siehe auch:

 Domumgebung (Köln)  
 Domhof (Hildesheim)  
 Domhof Ratzeburg  
 Domshof, Bremen
 Dóm tér, Szeged
 Piața Unirii (Timișoara) 
 Piazza del Duomo (Mailand)